Leguina puede referirse a:

Lugares de España:

 Biblioteca Regional Joaquín Leguina: En honor al político español Joaquín Leguina.

El apellido de:

 Alberto Leguina: Cantante, compositor y guitarrista chileno.
 Joaquín Leguina: Político español, primer presidente de la Comunidad de Madrid (1983-1995).
 Jesús Leguina: magistrado español del Tribunal Constitucional